Salsa se poate referi la:
 salsa, stil de dans
 muzica salsa